Bockbach ist der Name mehrerer Flüsse:

 Bockbach (Aare), rechter Zufluss der Aare im Räterichsbodensee, Gemeinde Guttannen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Bockbach (Donau), linker Zufluss der Donau nach Niederranna, Markt Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bockbach (Eisbach), rechter Zufluss des Eisbachs beim Kleehof, Ortsgemeinde Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Bockbach (Lauter), linker Zufluss der hier noch Wieslauter genannten Lauter bei Bobenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bockbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs vor Prenten, Gemeinde Steeg, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 Bocksbach
Bockgraben